

Patronyme

Mader 

 Antoine Mader (1976-), musicien, pianiste tromboniste établi en Martinique (Saint Luce) ;
 Asa Mader (1975-), cinéaste américain ;
 Friedrich Wilhelm Mader (1866-1945), écrivain allemand ;
 Günther Mader (1964-), skieur alpin autrichien ;
 Heini Mader (1936-), préparateur de moteurs de courses automobiles ;
 Jean-Pierre Mader (1955-), chanteur français ;
 Rebecca Mader (1979-), actrice britannique ;
 Renaud Mader (1969-1993), dit Mad, auteur de bandes dessinées français ;
 Malu Mader (1966-), actrice brésilienne ; ;
 Romain Mader (1988-), photographe suisse.

Pseudonyme 
 Mader, né Thierry Schollhammer, compositeur français.

Mäder 

 Brenda Mäder (1986), femme politique suisse de l'UP (anciennement PLR) ;
 Elmar Theodor Mäder (1963- ),  de la Garde suisse pontificale de 2002 à 2008 ;
 Gino Mäder (1997-), coureur cycliste suisse ;
 Hellmuth Mäder (1908-1984), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Herbert Mäder, souvent orthographié Maeder (1930-2017), photographe, photojournaliste et politicien suisse ;
 Maria de Lourdes da Silveira Mäder, alias Malu Mader (1966-), actrice brésilienne ;
 Manfred Mäder (1948-1986), victime du mur de Berlin.

Toponyme 

 Mađer, un village de Serbie dans la municipalité de Požega (Serbie), district de Zlatibor.

 Mäder, une commune autrichienne du district de Feldkirch dans le Vorarlberg.

Voir aussi 
 

Patronyme allemand